Select pode se referir a:
 Select (SQL), uma palavra-chave em SQL
 , um elemento HTML
 Select, uma revista britânica sobre música 
 MTV Select, um programa de televisão
 Select Live, programa de música neozelandês
 select (Unix), uma chamada de sistema (no sys/select.h ou unistd.h)
 um botão comum em joysticks.
 Select (álbum), um álbum de estúdio de Kim Wilde.

Ver também
 Seleção

Desambiguação